Константи́н Никола́евич Пинчу́к (; 24 декабря 1973, Ворошиловград) — украинский футболист, защитник и полузащитник.

Карьера 
С 1992 по 1993 год выступал за луганское «Динамо», в 46 матчах первенства забил 16 голов, и ещё 4 встречи сыграл в Кубке Украины. В начале 1994 года пополнил ряды клуба «Заря-МАЛС», в составе которого провёл 17 игр в Высшей лиге Украины, после чего вернулся в «Динамо», где затем выступал до лета 1995 года, сыграв за это время 31 матч и забив 21 мяч в первенстве, и ещё проведя 1 встречу и забив 1 гол в Кубке.

С лета 1995 до конца 1997 года играл за мариупольский «Мариуполь» (называвшийся в те годы в том числе и «Металлургом»), стал в его составе победителем Второй лиги и бронзовым призёром Первой лиги Украины, всего проведя 76 матчей и забив 32 мяча в лиге (из них 9 игр и 2 гола в Высшей лиге), и ещё сыграв 3 встречи и забив 1 мяч в Кубке Украины.

Сезон 1998 года провёл в «Кубани», в 18 матчах забил 5 голов. В 1999 году играл за смоленский «Кристалл», принял участие в 8 встречах команды.

С 2001 по 2002 год играл за луганский «Шахтёр» в чемпионате ААФУ, в 20 матчах забил 23 мяча, чем помог команде стать победителем турнира в 2001 году и получить право выхода во Вторую лигу. Кроме того, 21 октября 2001 года провёл 1 игру в составе «Монолита» в матче со своим «Шахтёром».

С 2002 по 2003 год выступал за «Шахтёр» уже во Второй лиге, в 24 матчах первенства забил 12 голов, и ещё 1 встречу провёл в Кубке. С лета 2003 года играл за «Молнию» в турнире ААФУ, в 6 матчах отметился 3 мячами.

В начале 2004 года перешёл в «Авангард-Интер», провёл 14 игр и забил 6 голов в первенстве. Сезон 2004/05 провёл снова в «Молнии», но уже во Второй лиге Украины, в 22 матчах которой отметился 11 мячами.

С сентября по ноябрь 2006 года играл за днепродзержинскую «Сталь», провёл 10 встреч в первенстве и 1 матч в Кубке Украины. В ноябре 2007 года сыграл в 2 встречах луганского «Коммунальника» во Второй лиге.

28 октября 1992 года вышел на замену и провёл на поле 38 минут в составе молодёжной сборной Украины в домашнем матче против сверстников из Белоруссии.

Достижения 
 Бронзовый призёр Первой лиги Украины (выход в Высшую лигу): 1996/97

После карьеры 
После завершения карьеры профессионального футболиста продолжает выступления на любительском уровне, играет за команду «Заря-Ветераны — Бесплатка».

8 августа 2015 года являлся главным тренером сборной ЛНР в товарищеском матче против ДНР (4:1).

Семья 
Сын футболиста Николая Пинчука, становившегося чемпионом СССР в составе «Зари» в 1972 году

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Динамо» Луганск
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Кристалл» Смоленск
Игроки ФК «Шахтёр» Луганск
Игроки ФК «Авангард» Ровеньки
Игроки ФК «Молния» Северодонецк
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Коммунальник» Луганск
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)